Мочанов — фамилия.

Известные носители:
 Мочанов, Алексей Юрьевич (род. 1969) — украинский автогонщик, спортивный журналист, телеведущий, тест-пилот.
 Мочанов, Юрий Алексеевич (1934—2020) — советский и российский археолог.